De Gennaro ist der Familienname folgender Personen:

 Monica De Gennaro (* 1987), italienische Volleyballspielerin 

Siehe auch:
 Di Gennaro